Die Fußball-Oberliga-Saison 1950/51 wurde in fünf Staffeln gespielt.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord 

|}

West

Abschlusstabelle 

|}

Entscheidungsspiel um Platz 14 

Das Spiel Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund vom 3. September 1950 (ursprüngliches Ergebnis 0:5) wurde nachträglich mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für München-Gladbach gewertet, da Dortmund einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte. Entscheidungen am „grünen Tisch“ durften aber nicht entscheidend in der Meisterschaft sein. Da Borussia München-Gladbach mit diesen Punkten den vierzehnten Platz, der zur Qualifikationsrunde zur Oberliga West berechtigte, erreichte, wurde dieses Entscheidungsspiel notwendig. Das Spiel fand am 6. Mai 1951 in Köln statt.

|}

Relegation zur Oberliga West 
In der Relegation zur Oberliga West spielten der Dreizehnte und Vierzehnte der Oberliga West sowie der Dritte und Vierte der II. Division West um zwei Plätze in der Oberliga West 1951/52. Während Alemannia Aachen den Klassenerhalt schaffte musste Rot-Weiß Oberhausen absteigen. Dafür schaffte Schwarz-Weiß Essen den Aufstieg.

|}

Südwest 

|}

Zur Saison 1951/52 kehrten die saarländischen Vereine zurück in die Oberliga Südwest. Dabei änderten sich die Vereinsname des SV Saarbrücken zu SV Saar 05 Saarbrücken, VfB Neunkirchen zu VfB Borussia Neunkirchen und SuSG Völklingen zu SV 1906 Völklingen (alle 1951).

Süd 

|}

Vertragsliga Berlin 

|}

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950/51